Тапшеньгские озёра — водоём на территории Онежского района Архангельской области.

Общие сведения 
Площадь водоёма — 1,2 км². Располагается на высоте 35,9 метров над уровнем моря.

Озёра представляют собой единый водоём, условно состоящий из четырёх плёсов, соединённых проливами. Водоём вытянут с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, преимущественно заболоченные.

В водоёме расположено не менее шести безымянных островов различной площади.

У северо-западной оконечности водоёма проходит линия железной дороги Беломорск — Обозерская, которая пересекают протоку без названия, вытекающую из Тапшеньгских озёр и втекающую в озеро Тапшеньгское, из которого берёт начало река Тапшеньга, которая впадает в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

Код объекта в государственном водном реестре — 03010000211102000009358.

Примечания

Ссылки

Дополнительная литература 
 

Бассейн Тапшеньги
Озёра Онежского района